Lista gmin w Polsce – lista podstawowych jednostek samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego III stopnia w Polsce.

Stan obecny 
W Polsce, według stanu z 1 stycznia 2021 r., istnieje 2477 gmin – 1523 gmin wiejskich, 652 gminy miejsko-wiejskie oraz 302 gminy miejskie, w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu.

Ostatnia zmiana w ogólnej liczbie gmin odbyła się w 2019 roku, wraz z likwidacją gminy Ostrowice.

Lista gmin w Polsce 

Poniższa lista zawiera wykaz polskich gmin ułożonych w kolejności wzrastającego kodu TERYT dla danej gminy, a zatem także wg przynależności do województwa i powiatu. Liczbę ludności i powierzchnię gmin podano według stanu z 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia, zaś nazwy i status jednostek administracyjnych podano według stanu z 1 stycznia 2021 r. Wyróżniono pogrubieniem gminy miejskie oraz kursywą gminy miejsko-wiejskie.

Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego zawierającej dane o powierzchni, a także o gęstości zaludnienia i liczbie ludności jednostek podziału terytorialnego Polski oraz jednostek nomenklatury NTS.

Liczba gmin w Polsce

Zobacz też 
 miasta w Polsce
 lista powiatów w Polsce
 powiaty i gminy o identycznych nazwach
 gminy o nazwach różniących się od nazw ich siedzib

Uwagi

Przypisy 

!
Listy geograficzne według państw